Under the Sign of the Black Mark е трети студиен албум на шведската екстремна група Bathory. Това е ключов албум в развитието на блек метъла и оказва голямо влияние на ранната норвежка блек метъл сцена. Песента Woman of Dark Desires е трибют към Елизабет Батори, чието име носи групата. Enter the Eternal Fire е първата епична, близо седем минутна песен на групата, разказваща за сделка с дявола.

Състав 
 Куортън – вокали, китара, бас, синтезатор
 Пол Пяле Лундбург – барабани
 Кристер Сандстрьом – допълнителен бас

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Батори
Музикални албуми от 1987 година